Doctor Sleep – romanzo del 2013 di Stephen King
Hypnotica (Doctor Sleep) – film del 2002 diretto da Nick Willing
Doctor Sleep – film del 2019 diretto da Mike Flanagan